Eugeniusz Smoliński (1905–1949) – członek Armii Krajowej, ofiara stalinizmu w powojennej Polsce
 Eugeniusz Smoliński (1901–1940) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej